T.L.Wu se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Te Lin Wu
 Te Lin g Wu